Слежка:
 Слежка — негласное наблюдение.

Фильмы 
 Слежка (фильм, 1987) — фильм Джона Бэдэма 1987 года
 Слежка (фильм, 2001) — короткометражный фильм Вонга Карвая 2001 года
 Слежка (фильм, 2006) — фильм 2006 года
 Слежка (телесериал) — сериал 2013 года